

Persone
Il cognome Sachs, di origine tedesca, è piuttosto comune in Germania e significa uomo della Sassonia.

Curt Sachs – etnomusicologo e organologo tedesco
Eddie Sachs – pilota automobilistico statunitense
Gunter Sachs – fotografo, imprenditore e astrologo tedesco naturalizzato svizzero
Hans Sachs – poeta, drammaturgo e Meistersinger tedesco
Hans Sachs – sierologo tedesco
Hanns Sachs – psicoanalista austriaco, autore de L'inconscio creativo
Ira Sachs – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Jeffrey Sachs – economista e saggista statunitense
Julius Sachs – botanico tedesco
Lenny Sachs, propr. Leonard David Sachs –  allenatore di pallacanestro e giocatore di football americano statunitense
Leo Sachs – biologo molecolare e ricercatore del cancro tedesco naturalizzato israeliano
Leonard Sachs – attore sudafricano naturalizzato britannico
Margaret Michaelis-Sachs, nata Margarethe Gross – fotografa austriaca naturalizzata australiana
Maurice Sachs, pseudonimo di Maurice Ettinghausen – scrittore francese
Michael Sachs – rabbino tedesco
Nelly Sachs – poetessa e scrittrice tedesca
Philip "Cincy" Sachs – allenatore di pallacanestro statunitense
Philipp Jakob Sachs – medico e naturalista tedesco
Robin Sachs – attore e doppiatore britannico
William Sachs – regista e sceneggiatore statunitense
Wolfgang Sachs – ricercatore, economista e scrittore tedesco

Scienza
18360 Sachs – asteroide della fascia principale
Effetto Sachs-Wolfe – proprietà fisica della radiazione cosmica di fondo
Lesione di Hill-Sachs o frattura di Hill-Sachs – depressione corticale della testa dell'omero
Malattia di Tay-Sachs – malattia genetica ereditaria rara
Sachs Patera – struttura geologica della superficie di Venere

Altro
Amelia Sachs – personaggio letterario creato da Jeffery Deaver
Goldman Sachs – banca d'affari con sede a New York
Premio Nelly Sachs – premio letterario
Sachs Harbour – villaggio canadese nei Territori del Nord-Ovest, regione di Inuvik
ZF Sachs AG – azienda motociclistica e meccanica tedesca
Sachs XTC – motocicletta stradale prodotta dalla Sachs

Pagine correlate
Ernst Sachs